Von Heliair spricht man als

 einer Sonderform von Trimix#Heliair beim Tauchen
 dem Wartungsbetrieb HeliAir der ÖAMTC-Flugrettung Christophorus Flugrettungsverein